Meaux (municipi de Sena i Marne), municipi francès al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França)
 Meaux-la-Montagne, municipi francès al departament del Roine
 Districte de Meaux, districte francès al departament de Sena i Marne
 Comtat de Meaux, jurisdicció feudal de França a Xampanya, centrada a la ciutat de Meaux
 Cantó de Meaux, cantó francès al departament de Sena i Marne
 Cantó de Meaux-Nord, antic cantó francès al departament de Sena i Marne
 Cantó de Meaux-Sud, antic cantó francès al departament de Sena i Marne
 Tractat de Meaux, acord signat el 1229 entre Lluís IX de França i el comte Ramon VII de Tolosa
 Vescomtat de Meaux, jurisdicció feudal de França a Xampanya, centrada a la ciutat de Meaux